Марсел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марсел, Ванесса (урождённая Салли Ванесса Орти; род. 1968) — американская актриса.

См. также 
 Марсель (значения)